General San Martín – stazione della linea C della metropolitana di Buenos Aires inArgentina
 General San Martín – dipartimento argentino nella provincia di Córdoba
 General San Martín – dipartimento argentino nella provincia di La Rioja
 General San Martín – dipartimento argentino nella provincia di Salta
 Partido di General San Martín – dipartimento argentino nella provincia di Buenos Aires